Amtsgericht Höchst steht für:

 Amtsgericht Höchst (Frankfurt am Main)
 Amtsgericht Höchst im Odenwald